FMP est l'abréviation de :
 Fullmetal panic!, une série de romans japonais de  Shiki Dōji et Shōji Gatō (adapté aussi en manga et anime) ;
 Full Metal Panic!, une série télévisée d'animation japonaise (2002) ;
 Full Métal Planète, un jeu de société français ;
 Forces martiniquaises de progrès, un parti local de centre-droit ;
 Free Music Production, un label de jazz allemand ;
 Fédération mutualiste de Paris, une mutuelle de santé de la région parisienne ;
 Fédération musicale populaire ;
 Fonds des maladies professionnelles.